Die Karwoche steht für:
 Karwoche, Kirchenjahresabschnitt
 Die Karwoche (Louis Aragon), Roman
 Die Karwoche (Jerzy Andrzejewski), Roman
 Die Karwoche (1995), Filmtitel